Die OFC Champions League 2009/10 war die neunte Ausspielung eines ozeanischen Meister-Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball und fand vom 17. Oktober 2009 bis zum 2. Mai 2010 erstmals mit acht Vereinen aus sieben Ländern statt. Die Mannschaften kamen aus Fidschi, Neuseeland, Neukaledonien, Papua-Neuguinea, von den Salomonen, aus Tahiti und aus Vanuatu. Der Auckland City FC aus Neuseeland qualifizierte sich für das Turnier als Titelverteidiger. Die übrigen sieben Teams qualifizierten sich aufgrund ihrer Platzierungen in ihrer heimischen Liga. Eine Qualifikationsrunde fand in dieser Saison nicht statt. Die acht Klubs spielten in zwei Gruppen mit jeweils drei Heim- und Auswärtsspielen die Teilnehmer an den Finalspielen aus.

Sieger wurde überraschend Hekari United FC aus Papua-Neuguinea. Damit konnte zum ersten Mal eine Mannschaft außerhalb von Australien und Neuseeland die OFC Champions League gewinnen. Hekari United qualifizierte sich mit diesem Erfolg für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2010 in den VA Emiraten.

Torschützenkönig des Wettbewerbs wurde der Neuseeländer Daniel Koprivcic mit 7 Treffern.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 17. April, das Rückspiel am 2. Mai 2010 statt.

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der OFC-Champions-League-Saison aufgeführt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 2009/10 auf rsssf.com (englisch)

2009 10
Fußballsaison 2009/10